Jalón è il nome di:
un comune della Spagna: Jalón (Alicante)
un fiume della Spagna, affluente dell'Ebro: Jalón (fiume)